Hieronder een lijst met gambieten in flankspelen. 

Flankspel